Wimbledon-mesterskaberne 1969 var den 83. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den anden udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 23. juni - 5. juli 1969.

I første runde af herresinglemesterskabet vandt 41-årige Pancho Gonzalez over Charlie Pasarell 22−24, 1−6, 16−14, 6−3, 11−9, hvilket var ny rekord for Wimbledon-kampe i herresingle både med hensyn til kampens varighed på fem timer og 13 minutter samt antallet af partier (112). Den hidtidige rekord stammede fra Jaroslav Drobnys sejr over Budge Patty med 8−6, 16−18, 3−6, 8−6, 12−10 ved Wimbledon-mesterskaberne 1953, der varede fire timer og 15 minutter og bestod af 93 partier. Rekorden vedr. antal partier blev først slået af John Isner og Nicolas Mahuts kamp i 2010. Den lange kamp mellem Gonzalez og Charlie Pasarell var medvirkende til, at man fra 1971 indførte tiebreak-afgørelser i Wimbledon-mesterskaberne.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1969 androg £ 33.370, hvilket var en stigning på 28 % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet syv mesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1969  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1969

Referencer 

1969
Tennis i 1969